Mit Dampfbierbrauerei kann gemeint sein:

 Dampfbierbrauerei Essen-Borbeck
 Dampfbierbrauerei Zwiesel